Prigušivač (genetika)
Prigušivač (na glazbalima)
Prigušivač (na oružju)
Prigušivač (akustika)
Prigušivač (zvuka motora)
Prigušivač (vibracija)
Prigušivač (naleta vjetra)
Prigušivač (zraka)
Prigušivač (vodna komora)
Prigušivač (otpornik)
Prigušivanje neprijateljske protuzračne obrane